Radiola (elektronica-producent), een Amerikaanse firma die onder andere radio's bouwde, en geleidelijk aan een submerk van Philips werd, alvorens volledig te verdwijnen.
Radiola (geslacht), een geslacht uit de vlasfamilie
Radiola (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
Radio Paris, de eerste radio-omroep van Frankrijk opgestart onder de naam Radiola